Markéta Lucemburská (24. května 1335 Křivoklát – 7. září 1349 Visegrád) byla uherská a chorvatská královna z dynastie Lucemburků.

Život 
Narodila se jako prvorozená dcera moravského markraběte Karla IV. a jeho první manželky Blanky, dcery hraběte Karla z Valois. Byla pokřtěna po své matce a prabábě Markétě Brabantské. Roku 1338 dohodl Karel IV. Markétin budoucí sňatek s uherským následníkem Ludvíkem s tím, že Markéta půjde na vychování na uherský dvůr. 8. července 1342 Karlův přítel, čerstvě zvolený papež, Kliment VI. vydal dispenz pro plánovaný sňatek a Ludvík Uherský, již jako král, závazek potvrdil s tím, že svatba bude uskutečněna, až Markéta dovrší jedenácti let. Ke svatbě samotné došlo v rozmezí let 1346–1348. Markéta během morové epidemie na podzim 1349 zemřela a jejím skonem ochladly vzájemné vztahy mezi Karlem IV. a Ludvíkem Uherským.

Vývod z předků

Reference

Literatura

Externí odkazy 
 

Lucemburkové
Anjouovci
Uherské královny
Chorvatské královny
České princezny
Potomci Karla IV.
Narození v roce 1335
Narození 24. května
Narození na Křivoklátě
Úmrtí v roce 1349
Úmrtí 7. září
Úmrtí ve Visegrádu
Oběti moru 14. století
Ženy